Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Каролін Возняцкі. 

Возняцкі потім виграла перший титул у своїй кар'єрі, у фіналі перемігши Віру Душевіну з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Агнешка Радванська
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Каролін Возняцкі
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Катарина Среботнік
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Віра Душевіна
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Каролін Возняцкі
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Віра Душевіна
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Радванська
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Деші
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Макарова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Коритцева
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ю Гергес
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ю Ларссон
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Пен
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К Бондаренко
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К Возняцкі
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А Кербер
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Е Лайне
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= О Панова
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Nordea Nordic Light Open